Conche steht für:

 Conchiermaschine in der Schokoladenherstellung
 Conche (Codevigo), Ortsteil von Codevigo, Provinz Padua, Italien
 Conche (Newfoundland and Labrador), Ort in Kanada

Siehe auch:
 Concha
 Konche
 Conch
 Conches